Different pode ser:

Different (álbum de Kate Ryan) - um álbum de estúdio da cantora belga Kate Ryan.
Different (álbum de Thomas Anders) - o álbum de estúdio do cantor alemão Thomas Anders.
Different (filme) - um filme estrelado por Ben Hogestyn.

Desambiguação